Peder Horrebow ist der Name folgender Personen:

* Peder Horrebow (Astronom, 1679) (Peder Nielsen Horrebow, auch Peter Horrebow, Petrus Horrebowius; 1679–1764), dänischer Astronom, Mathematiker und Hochschullehrer
 Peder Horrebow (Astronom, 1728) (1728–1812), dänischer Astronom 
 Peder Horrebow (Drucker) (auch Peter Horrebow, Petrus Horrebowius; 1740–1789), dänischer Drucker und Verleger